Mercato Saraceno, een gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena
 Mercato Cilento, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Perdifumo
 Mercato (Napels), een wijk in de Italiaanse stad Napels
 Mercato San Severino, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno